Rosa 'Rosemary Harkness' — сорт роз, классифицируется как чайно-гибридные или флорибунда.

Джек Харкнесс назвал этот сорт в честь племянницы, младшей дочери Петра Харкнесс.

Биологическое описание 
Куст густой и компактный, с тёмной, блестящей листвой.

Высота куста 75—90 см, ширина 75—80 см.

Цветки оранжево-розовые, с возрастом выгорают, меняя оттенок, обладают сильным сладким ароматом. 

Лепестков 35.

Цветение непрерывное.

В культуре 
Зоны морозостойкости (USDA-зоны): от 7b до более тёплых, согласно другому источнику, 4—9.

pH почвы: от 5,5 до 7,5.

Устойчивость к мучнистой росе и чёрной пятнистости хорошая.

Болезни и вредители

Происхождение 
По данным сайта HelpMeFind.com.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Rosa 'Rosemary Harkness' на сайте HelpMeFind.com — фотографии

Rosemary Harkness